YTX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Telegraph Creek (Canada)